Санта-Олива () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Пенедес. Занимает площадь 9,65 км². Население — 3 327 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Patrimoni històric del municipi
 Algunes dades de Santa Oliva
 Pàgina dedicada a Santa Oliva

Муниципалитеты Таррагоны